Кукуевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кукуевка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кукуевка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Кукуевка — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Кукуевка — деревня в Курском районе Курской области.
 Кукуевка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Кукуевка — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Кукуевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Кукуевка — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Кукуевка — посёлок в Сосковском районе Орловской области.
 Кукуевка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Кукуевка — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Кукуевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Кукуевка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Кукуевка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Кукуевка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

См. также 
 Кукуево
 Кукуевская катастрофа